Кабардинский переулок:

Россия 

 Кабардинский переулок — переулок в посёлке Асфальтовая Гора Апшеронского района Краснодарского края
 Кабардинский переулок — переулок в Волгограде
 Кабардинский переулок — переулок в Новороссийске Краснодарского края

См. также 

 Кабардинская улица
 Кабардинский